Де Соуса () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Соуса, Мелисса (род. 1967) — американская актриса.
 Де Соуса, Мэй (1884—1948) — американская певица и актриса Бродвея.
 См. также 
 Соза
 де Соуза